Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „205”:

Wojska Polskiego:
 205 Pułk Piechoty (1920)
 205 Pułk Piechoty (1939)